Абсеметов:
 Абсеметов, Марат Оралбаевич — казахский учёный, академик Академии художеств Республики Казахстан, доктор исторических наук, кандидат филологических наук, профессор. 
 Абсеметов, Ажибай — председатель горисполкома города Джамбул, ныне Тараз (январь 1965 — декабрь 1969 )